Coldstream River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Coldstream River (New South Wales)
 Coldstream River (Huskisson River), ein Nebenfluss des Huskisson River in Tasmanien, Australien.